Любительский драфт НХЛ 1975 года состоялся в офисе НХЛ в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 13-го драфта НХЛ в 16-ти раундах было выбрано 217 хоккеистов. Право первого выбора досталось клубу «Филадельфия Флайерз», который позже, в 9-м раунде под номером 160, выбрал первого советского хоккеиста – Виктора Хатулева, игрока рижского «Динамо».

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 86;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 39,6;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 264;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 44;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 121;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 291.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1975 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1975/76

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1975 год в хоккее